Президент Уганды — глава государства Республики Уганды.

Полномочия 
Президент:
 избирается прямым всеобщим голосованием сроком на пять лет,
 является Главнокомандующим вооруженными силами,
 назначает и освобождает премьер-министра и министров.

Ограничения 
Президентом Уганды мог стать гражданин страны, не достигший возраста 75 лет. Однако 2 января 2018 года стало известно, что президент Мусевени подписал 27 декабря 2017 года закон, отменяющий возрастное ограничение. Поправка позволила действующему 73-летнему президенту Йовери Мусевени участвовать в выборах в 2021 году. Законопроект об отмене возрастного ограничения вызвал волну дискуссий в парламенте, которые вылились в конфликт депутатов. Члены парламента от правящей партии и от оппозиции подрались на заседании.

Список президентов

Примечания 

Уганда